Miloš Marić (Servisch: Милош Марић) (Užice, 5 maart 1982) is een voormalig Servisch voetballer die onder meer bij Olympiakos Piraeus, KAA Gent en Waasland-Beveren gespeeld heeft. Marić was een polyvalente middenvelder, die ook als "box-to-box" speler ingezet kon worden.

Interlandcarrière
Marić kwam zeven keer uit voor het nationale elftal van Servië en Montenegro. Hij maakte zijn debuut voor de rompstaat op 11 juli 2004 in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Slowakije (2-0) in Fukuoka, Japan tijdens de strijd om de Kirin Cup, net als Đorđe Jokić, Simon Vukčević, Bojan Zajić, Bojan Neziri en Aleksandar Pantić.

Clubs

Zie ook
Lijst van spelers van VfL Bochum
Lijst van spelers van KAA Gent

Maric, Milos